

Startujące zespoły 
 FC Vaduz
 FC Vaduz II
 FC Vaduz III
 FC Schaan
 FC Schaan a
 FC Schaan b
 FC Ruggell
 FC Ruggell II
 FC Triesen
 FC Triesen II
 USV Eschen/Mauren
 USV Eschen/Mauren II
 FC Triesenberg
 FC Triesenberg II
 FC Balzers
 FC Balzers II

I runda 

 Wolny los – FC Balzers, USV Eschen/Mauren, FC Ruggell, FC Vaduz, FC Vaduz II, FC Balzers II, FC Schaan, FC Triesen II

II runda 

 Wolny los – FC Balzers, USV Eschen/Mauren, FC Ruggell, FC Vaduz

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał 

Puchar Liechtensteinu w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w Liechtensteinie
2007 w Liechtensteinie